Laren kan syfta på

Geografi

Indonesien 

 Desa Laren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Laren (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kecamatan Laren, distrikt, Jawa Timur,

Nederländerna 

 Laren, Noord-Holland – en kommun, Noord-Holland, 
 Laren (ort i Nederländerna, Noord-Holland), Gemeente Laren, 
 Laren (ort i Nederländerna, Gelderland), Gemeente Lochem, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar